Animal Magnetism – siódmy studyjny album Scorpions wydany w roku 1980.

Lista utworów

Twórcy albumu 
 Klaus Meine – wokal
 Rudolf Schenker – gitara rytmiczna 
 Matthias Jabs – gitara solowa
 Francis Buchholz – gitara basowa
 Herman Rarebell – perkusja
oraz
 Dieter Dierks – producent

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs

Albumy Scorpions
Albumy muzyczne wydane w roku 1980
Albumy Harvest Records
Albumy Mercury Records
Albumy wyprodukowane przez Dietera Dierksa